ASB Classic 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2014 является 29-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 30 декабря 2013 по 4 января 2014 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ана Иванович впервые за 25 месяцев выигрывает титул на соревнованиях ассоциации.
 Винус Уильямс уступает 1-й финал в сезоне и 28-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Шэрон Фичмен с третьей попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
2014